Yerba de los porrazos puede referirse a:
El nombre común de la planta Helleborus foetidus; o
El nombre común de la planta Sanguisorba minor.